Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice – cykliczna impreza artystyczna organizowana przez Galerię Sztuki Wozownia w Toruniu.

Charakterystyka 
Początkowo festiwal odbywał się na poziomie ogólnopolskim, od 1994 jest to wystawa międzynarodowa. Od 1997 toruńska prezentacja grafiki barwnej jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie (MTG Kraków). Ma zamknięty charakter - do udziału w niej artyści są zapraszani imiennie. 

Festiwal skupia się na tej stronie grafiki, w której kolor ma znaczenie istotne. Wystawy Kolor w grafice prezentują różne sposoby funkcjonowania barwy oraz różnych form, jakimi posługuje się współczesna sztuka graficzna. Kolor jako nośnik wielu znaczeń i nastrojów jest bardzo istotnym elementem, który ułatwia zatrzymanie uwagi widza.

Edycje 
Lista edycji ogólnopolskich w Galerii Sztuki Współczesnej BWA:
 1. Ogólnopolska Wystawa "Kolor w grafice", listopad–grudzień 1982
 2. Ogólnopolska Wystawa "Kolor w grafice", kurator: Maria Domurat-Krawczyk, listopad–grudzień 1985
 3. Ogólnopolska Wystawa "Kolor w grafice", 1988
 4. Ogólnopolska Wystawa "Kolor w grafice", 1991, komisarz wystawy: Anna Jackowska

Lista edycji międzynarodowych w Galerii Sztuki Wozownia:
 1. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice", wrzesień–listopad 1994
 2. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice", po raz pierwszy w ramach MTG Kraków, 1997
 3. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice", kurator: Getulio Alviani, sierpień–październik 2000
 4. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice", kurator: Anna Jackowska, wrzesień–październik 2003
 5. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" NOW!, kurator: Mirosław Pawłowski, wrzesień–październik 2006
 6. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" Tożsamość a tradycja, kurator: Mirosław Pawłowski, wrzesień–październik 2009

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 4. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" Toruń 2003 na stronie Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki.

Bibliografia 
 katalog wystawy
 katalog wystawy
 katalog wystawy
 katalog wystawy
 katalog wystawy

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Wystawy grafiki